Кубок Киргизии по футболу 2014 года, также известный как Кубок Независимости — 23-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч прошёл в Канте на Центральном стадионе. Обладателем Кубка в 7-й раз в своей истории стал бишкекский «Дордой», обыграв в финале кантскую «Абдыш-Ату». Победитель получил право сыграть в поединке за Суперкубок Киргизии 2015 года, однако розыгрыш Суперкубка в 2015 году не состоялся. Также победа в национальном Кубке даёт право участия в Кубке АФК 2015 года, но это право «Дордой» заслужил через победу в чемпионате.

Формат 
В этом сезоне из-за раннего начала розыгрыша Кубка количество участников было сокращено. Клубы Второй лиги не принимали участие в турнире, а из представителей юга Киргизии в соревнованиях не стартовала ни 1 команда Первой лиги.

Ранние стадии состояли из одного матча, при этом младшие по рангу клубы принимали соперников на своём поле. Полуфиналы состояли из двух матчей на поле каждого из соперников. Финал турнира состоял из одного матча и игрался на нейтральном поле.

Участники турнира

Представительство участников

Клубы-участники 
Для участия в розыгрыше Кубка подали заявки все 8 клубов Высшей лиги, а также 7 из 18 клубов Первой лиги (из Северной зоны — все, кроме «Ветки» (Ленинское), бишкекских «Манаса»-2 и «Дордой-Плазы»; из Южной зоны не участвовала ни 1 команда).

Клубы, принявшие участие в турнире:

1/16 финала 
Старт взяли 6 команд Первой лиги, все — из Северной зоны.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 апреля 2014

|}

1/8 финала 
К трём победителям предыдущей стадии присоединились 4 клуба Высшей лиги — «Ала-Тоо», «Алдиер», «Манас» и «Нефтчи», а также клуб Первой лиги «Наше пиво». При этом из-за регионального размежевания в двух парах между собой играли клубы из одного дивизиона.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 апреля 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 апреля 2014

|}

1/4 финала 
К четырём победителям стадии 1/8 финала присоединились 4 сильнейших клуба Высшей лиги — «Абдыш-Ата», «Алай», «Алга» и «Дордой».

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 апреля 2014

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок на сайте ФЛК
 Сезон 2014 года на сайте rsssf
 Кубок независимости Республики Кыргызстан 2014 на сайте footballfacts.ru

Национальные футбольные кубки в сезоне 2014
Кубок Киргизии по футболу
Спорт в Киргизии в 2014 году